Das Kürzel QSP bezeichnet:

 das spätantike Hofamt des Quaestor sacri palatii;
 den kubanischen Flughafen Sancti Spiritu (IATA-Code);
 den Q-Schlüssel für kostenfreie Vermittlung;
 QSP (Zeitschrift), österreichische Zeitschrift für Amateurfunk

QSP